Mantamonas plastica — вид найпростіших спірного таксономічного положення. Спершу, на основі аналізу рРНК, вид віднесли до типу Apusozoa. Проте зараз запропоновано розміщувати його у монотиповому ряді Mantamonadida у типі Varisulca як бальний вид подіат.

Опис 
Протист виявлений у пробах узбережного морського ґрунту в Англії. Mantamonas plastica має вигляд асиметричної клітини розміром 5х5 мкм. Повзає по субстрату за допомогою задніх війок.

Філогенія

Див. також 
 CRuM — клада еукаріотів, виділена 2018 року, до якої було включено групу Mantamonadida.

Примітки 

Екскавати
Протисти, описані 2011